Вайнтрауб — еврейская фамилия (идиш: «виноградная лоза»).

 Вайнтрауб, Аарон Рой (более известен под псевдонимом Гарольд Бродки; 1930—1996) — американский писатель.
 Вайнтрауб, Амир (Вайнтруб, род. 1986) — израильский теннисист.
 Вайнтрауб, Борис Григорьевич (1904—1990) — советский военачальник, генерал-майор.
 Вайнтрауб, Джерри (1937—2015) — американский продюсер.
 Вайнтрауб, Лев Акимович (1912—1985) — советский пианист, музыкальный педагог, изобретатель в области фортепианной техники.
 Вайнтрауб, Ребекка (1873—1952) — американская еврейская актриса.
  (род. 1943) — американский экономист.
 Вейнтрауб, Сидней (1914—1983) — американский экономист-посткейнсианец.

Также 
 Вайнтруб